Diana Rigg (1938-), est une actrice britannique ;
 Rebecca Rigg (1967-), est une actrice australienne.